Orliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Orlowka/Орловка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Orliwka (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Orliwka (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Zarytschanka, siehe Orliwka (Zarytschanka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne, siehe Orliwka (Pokrowsk, Otscheretyne)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Nowohrodiwka, siehe Orliwka (Pokrowsk, Nowohrodiwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Orliwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Ismajil, siehe Orliwka (Ismajil)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Orliwka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Orliwka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Orliwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Jampil, siehe Orliwka (Jampil)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Kulykiwka, siehe Orliwka (Kulykiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Orliwka (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk, siehe Orliwka (Teplyk)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Nachimow, siehe Orliwka (Sewastopol)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Krasni Okny, siehe Orliwka (Krasni Okny)